Arfe ist der Name von Fließgewässern im Stadtgebiet von Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen:
 Arfe (Eder), linker Zufluss der Eder bei Arfeld
 Arfe (Leisebach), linker Zufluss des Leisebachs (zur Eder), nahe Richstein

Arfe ist ein historischer Name der Erft, eines Nebenflusses des Rheins.

Arfe ist der Familienname folgender Personen:
 Gaetano Arfé (1925–2007), italienischer Politiker
 Angehörige der spanischen Goldschmiedfamilie Arfe sind:
 Antonio Arfe
 Enrique de Arfe (1475–1545), deutscher Goldschmied
 Juan de Arfe (1535–~1603), spanischer Goldschmied und Bildhauer

Siehe auch:
 Arve